Stiel steht für:

 Teil einer Pflanze, der Blätter und Blüte trägt, siehe Sprossachse
 Stiel (Mykologie), Teil des Pilzfruchtkörpers
 Handgriff eines Werkzeugs, siehe Schaft (Werkzeug)
 Ständer, Steher oder Stempel, im Bauwesen ein senkrecht stehender Balken
 Teil eines Löffels, siehe Essbesteck #Löffel
 Haltegriff eines Glases, siehe Trinkglas #Ausführungen
 Haltevorrichtung für Speiseeis (Eis am Stiel), siehe Speiseeis #Neuzeit

Stiel ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Stiel (* 1968), Schweizer Fußballtorwart
 Malte Stiel (* 1990), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Otto Stiel (17. Jh.), Kapitän der kurländischen Flotte

Siehe auch:
 Stiehl (Begriffsklärung)
 Stihl (Begriffsklärung)
 Stil (Begriffsklärung)
 Steel (Begriffsklärung)